Дондюшаны:

 Дондюшаны — город в Молдавии, центр Дондюшанского района.
 Дондюшаны — село в Дондюшанском районе Молдавии.